Angela Tooby (1960-), athlète britannique ;
 John Tooby (1952-), psychologue américain.